Бодо-гаро — группа тибето-бирманских языков в составе группы сал или тибето-бирманских языков Брахмапутры, распространённых на востоке Индии.

Бодо-гаро делят на две ветви:
 Бодо, Качари, Кокборок, Димаса и др. Язык бодо является одним из официальных языков штата Ассам.
 Гаро — язык распространённый на западе штата Мегхалая.

Ссылки 
 Тибето-бирманские языки

Тибето-бирманские языки